

Etnologia e linguística 
 Povo dacota — antigo povo indígena norte-americano, também chamado de sioux
 Língua dacota — idioma falada pelos dacotas

Localidades 
 Dakota do Sul — estado dos Estados Unidos da América
 Dakota do Norte — estado dos Estados Unidos da América
 Dakota (Illinois) — município do estado de Illinois
 Dakota (Minnesota) — município do estado de Minnesota
 Dakota (Wisconsin) — vila do estado de Wisconsin

Veículos 
 DC-3 Dakota ou Douglas C-47 Skytrain — aeronave
 Dodge Dakota — camionete feita pela Dodge

Filmes
 Dakota (filme) — filme de faroeste de Joseph Kane

Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos